Маханько — украинская фамилия.

 Известные носители
 Маханько, Валентина Павловна (1931—2020) — советская рабочая, Герой Социалистического Труда.
 Маханько, Владимир Николаевич (1938—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Маханько, Мария Дмитриевна (род. 1980) — российская киноактриса и кинорежиссёр.